Meum anethifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Gaertn. C.A.Mey. och Johannes Scherbius. Meum anethifolium ingår i släktet björnrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Björnrötter
anethifolium